Miejscowości w USA:
 St. Helena – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Napa
 St. Helena – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Cedar
 St. Helena – wieś w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Pender
Parafie w USA:
 parafia St. Helena (ang. St. Helena Parish) – w stanie Luizjana

Zobacz też:
 Święta Helena